Niemen Aerolit – album Czesława Niemena wydany w roku 1975 nakładem Polskich Nagrań.

Utwory

Skład 
 Czesław Niemen – śpiew, Minimoog, melotron
 Sławomir Piwowar – gitary
 Jacek Gazda – gitara basowa
 Andrzej Nowak – fortepian elektryczny, klawinet
 Piotr Dziemski – perkusja

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Albumy Czesława Niemena
Albumy Polskich Nagrań Muza
Albumy muzyczne wydane w roku 1975